Termenul Tabor se poate referi la:

Tabor, biserică neoprotestantă din Gătaia, județul Timiș
Tabor, muntele sfânt din Galileea
Tabor, revistă de cultură din Cluj

Geografie
Tábor, oraș în Boemia, Cehia
Comuna Tabor, comună din Slovenia
 Šilentabor, Slovenia, cunoscut ca Tabor (nad Knežakom) până în 2000
 Tabor, Tabor, oraș din comuna Tabor, Slovenia
 Tabor, Nova Gorica, sat din comuna Nova Gorica, Slovenia
 Tabor, Sežana, sat din comuna Sežana, Slovenia
 Tabor, Iowa, SUA
 Tabor, Maribor, cartier din Maribor, Slovenia
 Tabor, Minnesota, comunitate neîncoporată din Tabor Township, Polk County, Minnesota
 Tabor, Dakota de Sud, SUA
 Tabor, Victoria, Australia
 Insula Tabor, insulă fantomă cunoscută și ca Maria Theresa Reef
 Tabor, Masovia, Polonia
 Tabor, Gwynedd, sat din Dolgellau, Țara Galilor

Altele
Tabor, hotel din Viena
Tabor, firmă de adezivi din Italia